Het tennistoernooi Australian Open werd in 1995 bij de vrouwen voor de 69e keer gehouden. De als vierde geplaatste Française Mary Pierce won het toernooi voor de eerste keer door in de finale de als eerste geplaatste Spaanse Arantxa Sánchez Vicario met 6-3 en 6-2 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.

  Arantxa Sánchez Vicario (finale)
  Conchita Martínez (halve finale)
  Jana Novotná (vierde ronde)
  Mary Pierce (winnares)
  Gabriela Sabatini (eerste ronde)
  Lindsay Davenport (kwartfinale)
  Kimiko Date (derde ronde)
  Natallja Zverava (kwartfinale)

  Magdalena Maleeva (eerste ronde)
  Anke Huber (vierde ronde)
  Mary Joe Fernandez (vierde ronde)
  Brenda Schultz-McCarthy (vierde ronde)
  Sabine Hack (eerste ronde)
  Amy Frazier (derde ronde)
  Lori McNeil (derde ronde)
  Julie Halard (eerste ronde)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe link 
 Toernooischema ITF

Australian Open
ITF-toernooi in 1995